Инесса Павловна Сафронова (; 28 августа 1924, Москва — 6 мая 2004, Харьков) — советский и украинский учёный-правовед, доктор юридических наук (1979), профессор (1981), профессор кафедры истории государства и права Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого (1981—2004), специалист в области истории государства и права. Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2002) и Заслуженный юрист Украины (1999).

Биография 
Инесса Сафронова родилась 28 августа 1924 года в Москве. С 1942 по 1944 годы получала высшее образование в Ташкентском юридическом институте, а с 1944 по 1946 годы в Харьковском юридическом институте (ХЮИ). После окончания ВУЗа поступила в аспирантуру, которую закончила в 1949 году и начала работать в ХЮИ на кафедре истории государства и права в должности ассистента.

В 1952 году под научным руководством профессора С. Л. Фукса Сафронова защитила диссертацию «Развитие трудового права УССР в 1917—1920 гг.» на соискание учёной степени кандидата юридических наук. Оппонентами на защите выступали профессор А. Е. Пашерстник и доцент М. И. Бару. В том же году она была повышена в должности и стала старшим преподавателем, а спустя ещё десять лет доцентом. В конце 1950-х — начале 1960-х годов Инесса Павловна совместно с С. Л. Фуксом и А. И. Рогожиным написала треть фундаментальной монографии «История государства и права Украинской ССР (1917—1960 гг.)», а в 1960-х годах вместе с Анатолием Рогожиным и Николаем Страховым опубликовала ряд работ по истории государства и права стран Азии и Африки.

В 1979 году она защитила докторскую диссертацию по теме «Единоначальность и коллегиальность в управлении социалистическими промышленными предприятиями в Советском государстве (25.10.1917 — 1929 гг.)». Её оппонентами на защите работы выступили профессоры В. М. Курицын, А. А. Пушкин и О. И. Чистяков. В том же году ей была присвоена учёная степень доктора наук. Продолжая работать доцентом кафедры истории государства и права, приняла участие в написании статей для Украинской советской энциклопедии и для четырёхтомника «». В 1981 году Инесса Павловна заняла должность профессора кафедры истории государства и права, на которой проработала вплоть до конца жизни (с 1995 года ВУЗ стал называться Национальная юридическая академия Украины имени Ярослава Мудрого). По разным данным в 1981 или 1982 году она получила учёное звание профессор.

Занималась научно-педагогической работой, была членом двух специализированных диссертационных советов по защите докторских диссертаций. Являлась научным руководителем 3-х кандидатов наук, среди которых были В. Н. Ермолаев (1988) и А. И. Козаченко (2002). Также выступала оппонентом на защите кандидатских диссертаций у И. Л. Белого (1984), Л. Ф. Болтенковой (1990), М. А. Денисенко (1988), А. Я. Михелькиса (1977). В последние годы жизни занималась «исследованием самых важных проблем курса истории государства и права Украины». Участвовала в написании статей для шеститомника «» («»), который издавался в 1998—2004 годах.

Указом Президента Украины Леонида Кучмы от 11 декабря 1999 года И. П. Сафронова «за весомый личный вклад в укрепление законности и правопорядка, высокий профессионализм» была удостоена звания «Заслуженный юрист Украины». В 2000 году был издан двухтомный учебник «История государства и права Украины. Академический курс» (), написанный авторским коллективном. За этот труд на III Всеукраинском конкурсе на лучшее юридическое издание 1999—2000 гг. И. П. Сафронова, В. Д. Гончаренко и Н. Н. Страхов были удостоены первой премии, а 16 декабря 2002 года Гончаренко В. Д., Сафронова И. П., Страхов Н. Н., Копыленко А. Л. и Рогожин А. И. были награждены Государственной премией Украины в области науки и техники. Также, в 2002 году ей было присвоено почётное звание «Заслуженный профессор Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого».

Инесса Павловна скончалась 6 мая 2004 года.

Библиография 
Инесса Павловна занималась исследованием проблематики истории государства и права Украины и зарубежных стран, также в сферу её научных интересов входили такие темы как создание Украинского национального государства, её общественно-политический и государственный строй в XVII—XIX веках и в 1945—1960 годах.

За период своей научной деятельности она стала автором более 130 научных трудов, основными среди которых считаются:
 «История государства и права стран Азии и Африки: Очерки» (1956; в соавторстве),
 «Советское государство и право в период Великой Отечественной войны» (1964),
 «Государство и право России с февраля по октябрь 1917 г.» (1965),
 «История государства и права СССР» (часть 2, 1972; в соавторстве),
 «Развитие управления промышленным предприятием в Советском государстве» (1975),
 «Единоначальность и коллегиальность в социалистическом промышленном предприятии» (1979),
 «Рабовладельческое и феодальное государство и право в странах Азии и Африки» (1981; в соавторстве),
 «История государства и права Украины» (; часть 1, 1993 и часть 2, 1996; в соавторстве),
 «История государства и права Украины. Академический курс» ().

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Национальной юридической академии Украины имени Ярослава Мудрого